Graham (Texas)
 Graham (Missouri)
 Graham (Carolina do Norte)

Desambiguações de topônimos